

Patronymie

Brad Bridgewater (1973-), nageur américain.
Dee Dee Bridgewater (née en 1950), chanteuse de jazz américaine.
Stephen Bridgewater (1953-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain.
Teddy Bridgewater (1992-), joueur américain de football américain.
Comte de Bridgewater, famille aristocratique britannique.

Toponymie

Angleterre 
 Bridgwater, ville du comté de Somerset.

Australie 
 Bridgewater on Loddon, ville du comté de Loddon dans l'état du Victoria en Australie ;
 Bridgewater, ville en Australie-Méridionale.

Canada 
 Bridgewater, ville située dans le comté de Lunenburg en Nouvelle-Écosse.

États-Unis 
 Bridgewater, ville située dans le comté de Litchfield, dans l'État du Connecticut ;
 Bridgewater, ville située dans le comté de McCook, dans l'État du Dakota du Sud ;
 Bridgewater, ville située dans le comté d'Adair dans l’État de l'Iowa ;
 Bridgewater, ville située dans le comté de Plymouth, dans l'État du Massachusetts ;
 Bridgewater, ville située dans le comté d'Aroostook, dans l’État du Maine ;
 Bridgewater, ville située dans le comté de Grafton, dans l’État du New Hampshire ;
 Bridgewater, township situé dans le comté de Somerset dans l’État du New Jersey ;
 Bridgewater, ville dans l’État de New York ;
 Bridgewater, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Bridgewater, un borough situé dans le comté de Beaver, en Pennsylvanie ;
 Bridgewater, ville située dans le comté de Windsor, dans l’État du Vermont ;
 Bridgewater, ville située dans le comté de Rockingham, dans l’État du Virginie.

Bâtiment 
 Bridgewater Place, gratte-ciel de Leeds (Angleterre).